Покрывало Изиды — покров древнеегипетской богини Изиды (Исиды), считавшейся хранительницей сокровенных тайн природы и олицетворением её жизненных сил.

 Покрывало Изиды (также покрывало над Изидой; вуаль, пелена) — устаревшее выражение, означающее «покров, скрывающий тайну, неизвестную истину», вошедшее в употребление благодаря стихотворению Ф. Шиллера «Истукан Изиды» (1795) о статуе, закрытой покрывалом.
 «Покрывало Изиды» (Le Voile d’Isis; 1845—1846) — стихотворение французского поэта Шарля Леконта де Лиль.
  — французский эзотерический журнал общества мартинистов.
 «Покрывало Изиды» (1912) — критические очерки Георгия Чулкова за 1905—1911 годы.
 «Покрывало Изиды» (1969) — роман Олеся Бердника.
 «Покрывало Изиды» (2004) — исторический очерк понимания природы французского философа Пьера Адо.

См. также 

 Сочинение Е. П. Блаватской «Разоблачённая Изида» (Изида без покрывала/покрова; 1877).
  — открытие тайн Изиды, вид эзотерического откровения, по-гречески «апокалипсис».
 Изида (журнал) — журнал общества мартинистов.
 Исида (значения)
 Покров Пресвятой Богородицы
 Покров

Примечания 

Исида